Cray steht für:

 Cray, US-amerikanischer Hersteller von Supercomputern
 Cray (North Yorkshire), Weiler im Craven District
 Cray, Ort in Wales
 Pointe de Cray, Berg (2070 m) in der Gemeinde Rossinière, Kanton Waadt, Schweiz
 River Cray, Fluss in England

Cray ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Cray (* 1988), philippinischer Hürdenläufer
 Jordan Cray, US-amerikanischer Kinder- und Jugendbuchautor
 Robert Cray (* 1953), US-amerikanischer Blues-Gitarrist und -Sänger
 Seymour Cray (1925–1996), US-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:
 Crai
 Kraj (Begriffsklärung)
 Kray
 Krey
 McCray
 Crea
 Gray (Begriffsklärung)